Карл Александр:

 Карл Александр — герцог Вюртемберг-Виннентальский, герцог Вюртемберга и граф Монбельяра
 Карл Александр Лотарингский — австрийский фельдмаршал, великий магистр Тевтонского ордена
 Карл Александр Саксен-Веймар-Эйзенахский — великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский с 8 июля 1853 года, прусский генерал-полковник.